Sabău:
 Coriolan Sabău
 Dan Sabău
 Ioan Sabău
 Ioan Ovidiu Sabău
 Nicolae Sabău (muzician)
 Răzvan Sabău
 Traian Sabău
 Râu
 Râul Sabău

Vezi și 
 Nicolae Sabău (dezambiguizare)
 Sabo
 Szabó
 Schneider

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Nume de familie din Transilvania
Împrumuturi lingvistice din maghiară